Джим Кур'є був чинним чемпіоном, але не зміг захистити свій титул, оскільки в третьому колі його переміг Андрій Чесноков. Майкл Чанг виграв титул, у фіналі перемігши Андрія Чеснокова з рахунком 6–3, 6–4, 7–5.

Сіяні гравці 
Перші восьмеро сіяних тенісистів без боротьби виходять у друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Singles Draw 

Newsweek Champions Cup, одиночний розряд